{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96401) - || 1998 DX15 || 24 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96402) - || 1998 DE18 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96403) - || 1998 DT22 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96404) - || 1998 DB28 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96405) - || 1998 ES || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96406) - || 1998 EW7 || 2 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96407) - || 1998 EU8 || 5 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96408) - || 1998 EV9 || 5 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96409) - || 1998 EW10 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96410) - || 1998 ER12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96411) - || 1998 EM13 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96412) - || 1998 EC14 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96413) - || 1998 ET14 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96414) - || 1998 EZ19 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96415) - || 1998 FX4 || 22 maart 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96416) - || 1998 FD5 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96417) - || 1998 FK6 || 18 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96418) - || 1998 FC11 || 25 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96419) - || 1998 FN16 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96420) - || 1998 FL18 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96421) - || 1998 FJ30 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96422) - || 1998 FO30 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96423) - || 1998 FK31 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96424) - || 1998 FX32 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96425) - || 1998 FB35 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96426) - || 1998 FE37 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96427) - || 1998 FP42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96428) - || 1998 FB43 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96429) - || 1998 FN52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96430) - || 1998 FL55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96431) - || 1998 FW57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96432) - || 1998 FY58 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96433) - || 1998 FH59 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96434) - || 1998 FR63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96435) - || 1998 FT63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96436) - || 1998 FS72 || 28 maart 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (96437) - || 1998 FR77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96438) - || 1998 FQ78 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96439) - || 1998 FB79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96440) - || 1998 FD79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96441) - || 1998 FL79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96442) - || 1998 FY90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96443) - || 1998 FA106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96444) - || 1998 FR106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96445) - || 1998 FM115 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96446) - || 1998 FS122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96447) - || 1998 FH135 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96448) - || 1998 FS135 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96449) - || 1998 GA1 || 3 april 1998 || Oohira || T. Urata
|-
| (96450) - || 1998 GS6 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96451) - || 1998 GW7 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96452) - || 1998 GF9 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96453) - || 1998 GP9 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96454) - || 1998 HR || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96455) - || 1998 HQ21 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96456) - || 1998 HS22 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96457) - || 1998 HC24 || 28 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96458) - || 1998 HV24 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96459) - || 1998 HK34 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96460) - || 1998 HJ36 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96461) - || 1998 HS36 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96462) - || 1998 HP44 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96463) - || 1998 HW51 || 30 april 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96464) - || 1998 HN54 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96465) - || 1998 HX69 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96466) - || 1998 HG72 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96467) - || 1998 HE80 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96468) - || 1998 HQ81 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96469) - || 1998 HQ99 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96470) - || 1998 HR102 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96471) - || 1998 HM104 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96472) - || 1998 HV107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96473) - || 1998 HG118 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96474) - || 1998 HE119 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96475) - || 1998 HL126 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96476) - || 1998 HE127 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96477) - || 1998 HA128 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96478) - || 1998 HH129 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96479) - || 1998 HS132 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96480) - || 1998 HN139 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96481) - || 1998 HX140 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96482) - || 1998 HP144 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96483) - || 1998 HS144 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96484) - || 1998 HJ146 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96485) - || 1998 HE147 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96486) - || 1998 HZ148 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96487) - || 1998 JU1 || 1 maart 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96488) - || 1998 JO3 || 6 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96489) - || 1998 KN6 || 23 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96490) - || 1998 KQ7 || 23 maart 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96491) - || 1998 KX7 || 23 maart 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96492) - || 1998 KL9 || 28 maart 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96493) - || 1998 KN10 || 19 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96494) - || 1998 KE24 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96495) - || 1998 KH28 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96496) - || 1998 KT33 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96497) - || 1998 KD37 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96498) - || 1998 KJ40 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96499) - || 1998 KE55 || 23 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96500) - || 1998 KN57 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten